Kazungula steht für:

 Kazungula (Sambia), Stadt in Sambia
 Kazungula (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Kazungula (Botswana), Ort in Botswana
 Kazungula (Simbabwe), Ort in Simbabwe
 Kazungula Bridge, eine Brücke bei Kazungula